Hracholusky bzw. Hracholusk ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hracholusky nad Berounkou, Gemeinde im Okres Rakovník
Hracholusky u Prachatic, Gemeinde im Okres Prachatice
Hracholusky nade Mží, Ortsteil von Úlice, Okres Plzeň-sever
Talsperre Hracholusky, eine Talsperre an der Mies (Fluss)